Osoby:
 Folco Lulli – włoski aktor
 Piero Lulli – włoski aktor

Zobacz też:
 Lully